Alison Hargreaves – alpinista britannica
 Amy Hargreaves – attrice statunitense
 Fred Hargreaves – calciatore inglese
 James Hargreaves – carpentiere e inventore britannico
 Owen Hargreaves – ex calciatore inglese
 Roger Hargreaves – scrittore e illustratore britannico
 Vernon Hargreaves – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
Ghiacciaio Hargreaves